Шаррьер, Анри (1906—1973) — французский писатель, автор нашумевшего автобиографического романа «Мотылёк».
 Шаррьер, Жозеф-Фредерик-Бенуа (1803—1876) — французский разработчик хирургических инструментов швейцарского происхождения.
 Шаррьер, Изабель де (1740—1805) — голландско-швейцарская писательница эпистолярного жанра.
 Шаррьер, Эрнест (1805—1870) — французский писатель.